Слободан Јовановић може да се односи на:

 Слободан Јовановић (1869-1958), правник, академик, председник владе.
 Слободан Ж. Јовановић (1945-2016), редитељ.
 Слободан Јовановић (кошаркаш) (1997), кошаркаш.
 Слободан Јовановић Кића (1941-2018), новинар